Ханно Алексантери Мёттёля (, род. 9 сентября 1976 года) — финский профессиональный баскетболист. Мёттёля два года отыграл за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хокс» на позиции тяжёлого форварда, таким образом став первым финским баскетболистом, выступавшим в НБА.

Мёттёля проходил обучение в Университете Юты в США, где играл в местной баскетбольной команде. По окончании университете был выбран на драфте НБА 2000 года во втором раунде под 40 общим номером «Атлантой Хокс». После двух лет выступления в НБА вернулся в Европу, где стал выступать за испанский клуб «ТАУ Керамика», потом за итальянские клубы «Скиппер Болонья» и «Скаволини Песаро». Выступал в российской Суперлиге за «Динамо Москва» и литовской лиге за «Жальгирис Каунас». 26 июля 2007 года подписал контракт с греческим клубом «Арис Салоники».

26 сентября 2008 года объявил о завершении своей карьеры, однако девять месяцев спустя решил вернуться. В сентябре 2009 года подписал контракт с финским клубом «Torpan Pojat».

По состоянию на 2022 год является помощником главного тренера сборной Финляндии.

Статистика

Статистика в НБА 

{{СИНБА||Атланта|73|3|13,5|44,4|0,0|81,1|2,4|0,3|'0,2|0,1|4,4|НУ}}

 Статистика в других лигах 

 Примечания 

 Ссылки 
 Ханно Моттоля: «НБА — великая лига, но европейский баскетбол быстрее и красивее» // sports.ru''

Баскетболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по баскетболу
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Торпан Поят»